El término nafta puede hacer referencia a:

 gasolina, combustible para automóviles;
 éter de petróleo, compuesto químico que se emplea como disolvente y
 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido como NAFTA.